Sidi Smail kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Sidi Smaïl, ort, Doukala-Abda, 
 Sidi Smail (kommun i Marocko), Doukala-Abda, El-Jadida, 

Robotskapade Marockoförgreningar